Рошко Анатолій — професор аеронавтики Каліфорнійського технологічного інституту.
 Рошко Іван Іванович (1919–1942) — український поет, журналіст, громадський діяч.
 Рошко Клавдія (1924) — українська поетеса.
 Рошко Володимир Гаврилович (1957) — український зоолог, ентомолог, еколог.
 Рошко Михайло Михайлович — український письменник.
 Стефан Рошко — польський священик, науковець вірменського походження. Автор єдиного вірменсько-латинського та латинсько-вірменського енциклопедичного словника.
Українські прізвища